Stronie [] ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Stronie (Łukowica)
 Stronie (Stryszów)

Siehe auch:
 Stronie Śląskie